
Als FuG bezeichnet man in Deutschland ein FunkGerät, das speziell auf Grund eines Lastenheftes einer Behörde gebaut wird. Damit wird erreicht, dass alle beteiligten Unternehmen ein funktionsmäßig gleiches Gerät auf den Markt bringen. Je nach Umfang des Lastenheftes können verschiedene Parameter vorgeschrieben sein, wie z. B. Frequenzbereich, Anzahl der Kanäle, Modulation, Leistung, mechanische Ausführung, Art und Lage der externe Anschlüssen, Norm der Kontakte, Anschlussbelegung usw.

Für den Anwender ergeben sich durch den Einsatz von FuG folgende Vorteile:
 garantierte Verbindung für alle Anwender (siehe Brand in der Lüneburger Heide)
 vereinheitlichte Bedienung, unabhängig vom Hersteller des Gerätes
 Austauschbarkeit der Geräte
 Austauschbarkeit des Zubehörs

Geräte nach 1945

Audio-Buchse 
Sie ist der Anschluss für Besprechungszubehör. Durch ihre Normung nach Lastenheft ergibt sich ein breites Spektrum an Herstellern. Im Laufe der Zeit ergaben sich technische Weiterentwicklungen: Der bekannte NATO-Stecker ist erst ab dem FuG-7a eingeführt, zuvor waren Mobil- bzw. Tornistergeräte mit FuG-Wehrmachtsstecker bestückt.

Bilder

Anmerkungen

Weblinks 
 Bestimmungen für Frequenzzuteilungen zur Nutzung für das Betreiben von Funkanlagen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) – BOS-Funkrichtlinie – (Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 9. Januar 2007, PDF-Datei; 1,2 MB)

BOS-Funk
Funkgerät